Gufeng (kinesiska: 古峰) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 98 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Gufeng är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gufeng är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Gufeng växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina